Мальтийский орден (Суверенный военный орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) — рыцарский религиозный орден римско-католической церкви. Образован в 1099 году в Иерусалиме, неоднократно менял место расположения, в 1834 году учредил на постоянной основе штаб-квартиру в Риме.

Дипломатическое признание и юридический статус Мальтийского ордена 

Мальтийский орден имеет статус организации-наблюдателя при ООН и в Совете Европы.

Имеет дипломатические отношения со 107 государствами и ПНА, поддерживаемые при помощи большого количества послов. По международному праву Мальтийский орден является государствоподобным образованием, а не государством. Суверенитет Мальтийского ордена рассматривается на уровне дипломатических миссий, но не как суверенитет государства. Иногда рассматривается как карликовое государство.

Суверенный статус ордена признан множеством международных организаций, членом которых он является. Помимо Организации Объединённых Наций, признан другими организациями. Орден выдает собственные паспорта, печатает собственную валюту и марки. Имеет почтовые соглашения примерно с 70-80 странами. Великий магистр ордена несёт службу в качестве папского вице-короля, предоставляя дипломатам Ватикана процессуальную поддержку при подаче ходатайств, при внесении предложений о поправках, а также при необходимости принятия решений в сфере международной дипломатии. Претензии ордена на суверенитет оспариваются некоторыми учёными.

Государства, поддерживающие дипломатические отношения с Мальтийским орденом 
}}

Частично признанные государства, признавшие Мальтийский орден

Государства, поддерживающие официальные недипломатические отношения с Мальтийским орденом 

Орден имеет недипломатические официальные отношения с ещё 5 государствами:

Разорвали дипломатические отношения

Отношения на уровне послов 
Орден имеет отношения на уровне послов с:

  Палестинской национальной администрацией с сентября 2011 года
  Европейским Союзом с 1987 года

Государства, не имеющие с Мальтийским орденом дипломатических отношений 
Остальные государства, в том числе непризнанные и частично признанные, не имеют с Мальтийским орденом дипломатических отношений, 5 из этих государств не признают мальтийского паспорта и не имеют с ним дипломатических отношений: Нидерланды, Финляндия, Швеция, Исландия и Греция. Монголия, не признавая Мальтийского ордена, признаёт его почтовые марки.

См. также 
 Международно-правовое признание
 Владения Мальтийского ордена

Примечания 

Мальтийский орден
Международно-правовое признание
Внешняя политика по странам